Jérémy Blayac (1983- ) : footballeur français ;
 Pierre Blayac (1896-1983) : peintre et sculpteur français.